Тисемсильт () — город на севере Алжира, административный центр одноимённого вилайета.

Географическое положение 
Город находится в южной части вилайета, в гористой местности Атласа, к северу от реки Нахр-Васель. Абсолютная высота — 849 метров над уровнем моря.
Тисемсильт расположен на расстоянии приблизительно 165 километров к юго-западу от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 75 197 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Тиарет.

История 
До обретения Алжиром независимости, город назывался Виалар (). В 1984 году стал центром новообразованного одноимённого вилайета.

Примечания 

Города Алжира